I'll Be Back puede referirse a los siguientes artículos:

 I'll be back, canción de los Beatles; o
 Volveré, famosa frase asociada a Arnold Schwarzenegger.